Dans la mythologie grecque, Télèphe est le fils d'Héraclès. En référence à celui-ci :
Télèphe est une tragédie grecque perdue d'Euripide (438 av. J.-C.).
 Télèphe est un opéra d'André Campra (1713).
 Télèphe est un roman philosophique de Jean de Pechméja (1784).
5264 Télèphe est un astéroïde.
 Télèphe est un roi indo-grec du